Der Einzelmehrkampf im Turnen bei den Olympischen Sommerspielen 1900 fand vom 29. bis 30. Juli im Vélodrome municipal statt.

Der Einzelmehrkampf umfasste neben den klassischen Turngeräten auch Übungen die in den Bereich der Leichtathletik sowie des Gewichthebens fallen.

Die Kampfrichter bewerteten die technische Ausführung und die Harmonie des Bewegungsablaufes. Für jede Übung gab es maximal 20 Punkte, so dass ein Athlet auf maximal 320 Punkte kommen konnte.

Der Wettkampf wurde in folgender Reihenfolge abgehalten:

 1. und 2.: Reck (eine Pflicht- und eine Kürübung)
 3. und 4.: Barren
 5. und 6.: Ringe
 7. und 8.: Pauschenpferd
 9. und 10.: Boden
 11.: Sprung über das Längspferd
 12.: Grätsch- und Hocksprung über zwei aufeinanderfolgende Hindernisse
 13.: Weitsprung über 5 m
 14.: Sprung mit einer Stange über eine Latte in 2,20 m Höhe
 15.: Tauhangeln (6 m)
 16.: 10-mal Steinheben mit einem Gewicht von 50 kg.

Ergebnis

Weblinks 

 

Einzelmehrkampf Manner